Mikael Lazarevič Nalbanďan (arménsky: Միքայել Նալբանդյան, (, Rostov na Donu – , Kamyšin) byl arménský filozof, revoluční demokrat, utopický socialista a  osvícenec, básník a publicista. Domníval se, že jedině ruská rolnická protifeudální revoluce přinese armenskému národu národní a sociální osvobození. Za svou revoluční činnost, za šíření zakázaných londýnských (Gercenových) výtisků byl Nalbanďan uvězněn v Petropavlovské pevnosti a potom zemřel ve vyhnanství.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 

  Nalbanďan, m. l. (FILIT)

Narození v roce 1829
Úmrtí v roce 1866
Arménští filozofové
Arménští spisovatelé
Zemřelí na tuberkulózu